Osoby o tym nazwisku:
 Franz Terraneo – austriacki brydżysta
 Sylvia Terraneo – austriacka brydżystka